

Чоловіки 
 Подгорний Микита Володимирович (1931—1982) — радянський актор театру і кіно. Народний артист РРФСР (1971).
 Подгорний Сергій Анатолійович (1970—2014) — рядовий Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Подгорний Сергій Петрович (нар. 1956) — народний депутат України 3 та 6 скликань.

Жінки 
 Подгорна Вікторія Валентинівна — український підприємець, народний депутат України 9-го скликання.

Див. також 
 Підгорний
російські прізвища